Rīga Stradiņš University (lettiska: Rīgas Stradiņa universitāte, latin: Universitas Rigensis Stradina) är ett statligt universitet beläget i Riga i Lettland. Rīga Stradiņš University erbjuder bland annat utbildningsprogram till de som vill läsa till farmaceut, läkare eller tandläkare.

Rīga Stradiņš University grundades 1950 på basis av den medicinska fakulteten på Lettlands universitet på initiativ av bland annat professorn Pauls Stradiņš (1896–1958).

Se även
 Litauens universitet för hälsovetenskaper

Källor

Noter

Externa länkar
 Universitetets officiella webbplats

Utbildningsinstitutioner bildade 1950
Universitet och högskolor i Lettland
Riga
Byggnader i Riga